

Persone 
 Carlo I d'Inghilterra (Stuart) (Dunfermline, 19 novembre 1600 – Londra, 30 gennaio 1649) – re d'Inghilterra, re di Scozia, re d'Irlanda e re di Francia
 Carlo II d'Inghilterra (Stuart) (Londra, 29 maggio 1630 – Londra, 6 febbraio 1685) – re d'Inghilterra, Scozia, Irlanda e Francia
 Carlo III del Regno Unito (Windsor) (Londra, 14 novembre 1948) - re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri Reami del Commonwealth

Altro 
 Carlo I re d'Inghilterra – dipinto di Daniel Mytens